Сан Лукас Дос има више значења:

 Сан Лукас Дос, Лос Палмарес (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Лукас Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику